Nebezpečná zásilka může být:

 Nebezpečná zásilka (film) – americký film z roku 1998
 Nebezpečná zásilka (Simpsonovi) – díl 27. řady amerického seriálu Simpsonovi